Motorradstreife steht für:
 Motorradstreife (Bayerisches Rotes Kreuz)
 Motorradstreife (Militär), siehe Kradmelder
 Motorradstreife (Polizei), polizeiliche Einsatzform